Хойберг (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Хойберг, Нина (род. 1956) — датская шахматистка.
 Хойберг, Фред (род. 1972) — американский баскетболист и тренер.